Ultima Thule — латинское выражение.
 Ultima Thule — легендарный остров Туле.
 Ultima Thule — неофициальное название транснептунового объекта (486958) Аррокот в поясе Койпера, вблизи которого 1 января 2019 г. пролетела АМС «Новые горизонты».

В литературе 
 «Ultima Thule» — сборник стихов американского поэта Генри Лонгфелло (1880).
 «Ultima Thule» — стихотворение Валерия Брюсова (1915).
 «Ultima Thule» — рассказ польского писателя Стефана Грабиньского (1919).
 «Ultima Thule» — глава последнего русского романа Владимира Набокова (1939, незавершён).
 «Ultima Thule» — рассказ английского писателя-фантаста Эрика Рассела (1951).
 «Ultima Thule» — короткий рассказ английского писателя-фантаста Мака Рейнольдса (1961).
 «Ultima Thule» — книга американского поэта Дэвиса МакКомбса (2000).

В музыке 
 Ultima Thule — сингл (1971) немецкой группы Tangerine Dream.
 Ultima Thule — A1 коллаборации — Боба Остертага (), Неда Ротенберга, Джима Кацина и др. — Fall Mountain: Early Fall (1979).
 Ultima Thule (шведская группа) — шведская рок-группа.
 Ultima Thule (эстонская группа) — эстонская рок-группа.
 Ultima Thule — сингл германо-исландской метал-группы Falkenbach.
 Ultima Thulée — дебютный альбом французской блэк-метал группы Blut Aus Nord.
 Ultima Thule — сингл Oxxxymiron при уч. Луперкаль (2012)

Другое 
 Ultima Thule — австралийская радиопередача, выходящая с 1989 года, и подкаст, посвящённые эмбиент-музыке.
 «Ultima Thule» — название нескольких периодических изданий.

См. также 
 Туле
 Общество Туле
 Тулий